Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die e-Boks Sony Ericsson Open 2010 der Damen. Insgesamt nahmen 30 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Kopenhagen